Браунштейн — немецкая фамилия. Известные носители:

 Браунштейн, Александр Евсеевич (1902—1986) — советский биохимик, академик АН СССР, действительный член АМН СССР, Герой Социалистического Труда, Лауреат Сталинской премии.
 Браунштейн, Евгений Рудольфович (1936—2011) — российский металлург, генеральный директор КМК.
 Браунштейн, Евсей Петрович (1864—1926) — учёный-окулист
 Браунштейн, Иоганн Фридрих — немецкий архитектор на службе Петра I, представитель петровского барокко.
 Браунштейн, Николай Евсеевич (1898—1967) — советский окулист
 Браунштейн, Кэрри (Браунштайн; род. 1974) — американская писательница, музыкант и актриса.
 Браунштейн, Рон Рафаэль (более известный как Necro; род. 1976) — американский рэпер и продюсер еврейского происхождения из Бруклина, Нью-Йорк.
 Браунштейн, Терри (род. 1939) — канадский кёрлингист.

Другое 
 Braunstein — игровой жанр, ролевая игра.

Примечания